Śmiłowo (gromada w powiecie chodzieskim)
 Śmiłowo (gromada w powiecie płockim)
 Śmiłowo (gromada w powiecie sępoleńskim)